Цолодинский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Ахвахском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Цолода.

Население

Состав 

Село Цияб-Цолода является анклавом на территории Хасавюртовского района.

Примечания 

Муниципальные образования Ахвахского района
Сельские поселения Дагестана